De sammansvurna kan syfta på:

 De sammansvurna – ett sångspel i en akt av Franz Schubert till ett libretto av Ignaz Franz Castelli, se  Die Verschworenen
 De sammansvurna – den trettiotredje suran i Koranen med 73 verser, se Al-Ahzāb
 De sammansvurna (1959) – en brittisk film från 1958, originaltitel Shake Hands with the Devil
 De sammansvurna (bok) – en bok från 1999 av Peter Kadhammar
 De sammansvurna (pjäs) – pjäs av österrikare Thomas Bernhard
 De sammansvurna (roman) – roman av Alexandre Dumas den äldre, originaltitel Le chevalier d'Harmental